Wilderness kan syfta på:

 Wilderness (film) – en brittisk film från 2017 i regi av Justin Doherty
 Wilderness (miniserie) – brittisk miniserie från 1996 i regi av Ben Bolt
 Wilderness (musikalbum) – ett musikalbum från 2008 av Brett Anderson
 Wilderness (musikalbum av Ola Salo) – ett musikalbum från 2015 av Ola Salo
 Wilderness (Runescape) – den nordliga delen av världen i onlinespelet Runescape
 Slaget vid Wilderness – en del av amerikanska inbördeskriget

Geografi 
 Wilderness Creek
 Wilderness Mountain
 Wilderness Point
 Lake Wilderness
 Peak Wilderness